Le nom Carthage peut désigner :
 Carthage, une ville de Tunisie, et Carthage, la délégation dont cette ville est le chef-lieu ;
 Carthage, un site antique tunisien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
 Carthage, une civilisation antique basée en Méditerranée occidentale.

Carthage, une ville de l'Arkansas ;
 Carthage, une ville de Caroline du Nord ;
 Carthage, une ville du Dakota du Sud ;
 Carthage, une ville de l'Illinois ;
 Carthage, une ville de l'Indiana ;
 Carthage, une ville du Maine ;
 Carthage, une ville de l'État du Mississippi ;
 Carthage, une ville du Missouri ;
 Carthage, une ville située au nord de l'État de New-York ;
 Carthage, une ville du Tennessee ;
 Carthage, une ville du Texas.

Divers 
Carthage, un ferry de la Compagnie tunisienne de navigation
Carthage (1990), un jeu vidéo de stratégie de Psygnosis
Carthage, le nom de code du  dans la série télévisée "Code Lyoko"
 Carthage Power Company, entreprise tunisienne de production d'électricité